Mount Wilson může odkazovat k:

 Antarktida
 Mount Wilson (Antarktida) – hora v Antarktidě

 Austrálie
 Mount Wilson (Austrálie) – hora v Austrálii

 Spojené státy
 Mount Wilson (Arizona) – hora  ve státu Arizona
 Mount Wilson (Kalifornie) – hora  ve státu Kalifornie
 Observatoř Mount Wilson
 Mount Wilson (Colorado) – hora  ve státu Colorado
 Mount Wilson (Nevada) – census-designated place ve státu Nevada
 Mount Wilson (Vermont) – hora ve státu Vermont